Ochotona muliensis is een zoogdier uit de familie van de fluithazen (Ochotonidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Pen & Feng in 1962.

Voorkomen 
De soort komt voor in China.

Fluithazen
IUCN-status onzeker